Гран-при Франции 1963 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года. Автогонки прошли 30 июня 1963 года на трассе Реймс-Гу.

Команда ATS временно отказалась от участия в чемпионате из-за неудовлетворительных результатов в предыдущих гонках. На старт вновь вышли пропустившая предыдущий этап команда «Сирокко» и появившаяся в чемпионате после двухлетнего перерыва команда Scuderia Centro Sud, выставившая старый автомобиль BRM под управлением Лоренцо Бандини. Пилот «Феррари» Лудовико Скарфиотти попал на тренировке в аварию, повредил колено и не вышел на старт. Грэм Хилл заглох на старте и его машину пришлось заводить с помощью механиков, из-за чего он не получил очков в зачёт чемпионата мира за своё третье место на финише. Джим Кларк лидировал от старта до финиша и завоевал третью подряд победу и второй подряд «большой шлем».

Гонка 

|}

* Хилл классифицирован, но не получил очков из-за посторонней помощи на старте.

Круги лидирования:

1-53 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Франции